Desa Sribit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sribit (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 110,68), Jawa Tengah, 
 Desa Sribit (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 110,97), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar